Пло́щадь Сла́вы — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Площадь Славы — площадь в Воронеже.
 Площадь Славы — площадь в Москве.
 Площадь Славы — площадь в Нижнем Новгороде.
 Площадь Славы — площадь в Подольске.
 Площадь Славы — площадь в Самаре.
 Площадь Славы — площадь в Твери.
 Площадь Славы — площадь в Хабаровске.

Украина 
 Площадь Славы — площадь в Киеве.
 Площадь Славы — площадь в Полтаве.
 Площадь Славы — площадь в Черкассах.

См. также 
 Площадь Морской Славы
 Проспект Славы